Canelas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Canelas, Mexiko, ort, 
 Canelas (kommun), Durango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar